Cieki
 Krasówka – potok, dopływ Łubinki
 Krasówka – rzeka w Kotlinie Szczercowskiej. 
 Miejscowości w Polsce 
 Krasówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy 
 Krasówka – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy 
 Krasówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Włodawa

 Ukraina
 Krasówka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie berdyczowskim
 Krasówka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie tarnopolskim